Termenul de sheriff, desemnează un funcționar legal (exclusiv în țările anglofone) înzestrat cu funcții administrative și judiciare în anumite unități administrativ-teritoriale. Drepturile, obligațiile și condițiile de numire a sheriff-ilor variază considerabil în funcție de țară.

Termenul respectiv se mai poate referi la:

Sheriff (companie) – companie din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
Sheriff Tiraspol – club de fotbal din Tiraspol, Republica Moldova.
FC Sheriff 2 Tiraspol – club de fotbal, din același oraș și țară.
Stadionul Sheriff – complex sportiv din Tiraspol, RM.